Change Your Life peut faire référence à :

Musique 
 Change Your Life (chanson de Anna Tsuchiya), chanson de Anna Tsuchiya
 Change Your Life (chanson de Little Mix), chanson du groupe Little Mix
Homonymie